Caldera steht für:
 einen vulkanischen Krater, siehe Caldera (Krater)

geographische Objekte:
 Departamento La Caldera, Provinz Salta, Argentinien
 Caldera (Costa Rica) Stadt in Costa Rica
 Caldera (Chile) Stadt in Chile
 La Caldera, Stadt in Argentinien
 Piz Calderas, ein Berg in der Schweiz

Personen:
 Alejandro Serrano Caldera (* 1938), nicaraguanischer Diplomat
 Jesús Caldera Sánchez-Capitán (* 1957), spanischer Politiker
 Louis Caldera (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Mario Calderara (1879–1944), italienischer Flugpionier
 Rafael Caldera (1916–2009), venezolanischer Politiker
 Rosanna Flamer-Caldera (* 1956), sri-lankische Menschenrechtlerin

Unternehmen:
 Caldera (Unternehmen), Inc., US-Unternehmen für Betriebssysteme (Network Desktop, OpenLinux, OpenDOS, 1994–2000)
 Caldera UK Ltd., britische Entwicklungsabteilung für OpenDOS und DR-DOS (1996–1999)
 Caldera Thin Clients, Inc., US-Unternehmen für Betriebssysteme (DOS und Linux, 1998–1999, später Lineo)
 Caldera Systems, Inc., US-Unternehmen für Betriebssysteme (OpenLinux,  1998–2001, später SCO Group)
 Caldera International, Inc., amerikanisches Softwareunternehmen (2001–2002, später SCO Group)

Weiteres:
 Caldera (Salzburg), Kunstwerk von Tony Cragg im Rahmen des Kunstprojekt Salzburg

Siehe auch:

 Die Not der Familie Caldera
 Caldeira
 Calderara
 Kalderasch